Longwell ist der Familienname folgender Personen:

 Chester Ray Longwell (1887–1975), US-amerikanischer Geologe
 Gary Longwell (* 1971), irischer Rugby-Union-Spieler
 Ryan Longwell (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler